Сва́дьба:

 Свадьба — торжественная церемония, посвящённая заключению брака.
 «Свадьба» — пьеса-водевиль А. П. Чехова.
 Свадьба (фильм)
 Свадьба (фильм, 1944)
 Свадьба (фильм, 1964), короткометражный
 Свадьба (фильм, 1972)
 Свадьба (фильм, 1973)
 Свадьба (фильм, 1978)
 Свадьба (фильм, 2000)
 Свадьба (фильм, 2004)
 Свадьба (фильм, 2007)
 Свадьба (фильм, 2008)
 Свадьба лучшего друга

 Свадьба — популярная песня, хит Муслима Магомаева.
 Свадьба — студийный альбом российской группы «Кабаре-дуэт „Академия“».
 Свадьба в Малиновке — оперетта и фильм по её мотивам.

См. также 
 Женитьба
 После свадьбы
 Свадебка
 Свадьба с приданым